Druga hrvatska vaterpolska liga je predstavljala drugi rang hrvatskog vaterpolskog prvenstva za 2002.

Ljestvice

Sjever

Jug

Razigravanje za ukupnog prvaka II. HVL
Prvaci skupina II. HVL, sjeverne Delfin Rovinj i južne Galeb Makarska rivijera, odigrali su dvije utakmice za ukupnog prvaka. Galeb je dobio obje s rezultatom:

Kvalifikacije za 1. HVL

Poveznice 
 Prvenstvo Hrvatske u vaterpolu 2001./02.
 3. HVL 2002.

Izvori 
 Vlatko Jadrešić: Betinski vaterpolo: 1953. – 2003., Zagreb, 2003.
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 2002/2003, Zagreb, 2003.

2002